Parti communiste d'Espagne, ou Parti communiste espagnol, est un nom notamment porté par :
 Parti communiste d'Espagne, fondé en 1921 ;
 Parti communiste d'Espagne (marxiste-léniniste), hoxhaïste, actif de 1964 à 1992 puis refondé en 2006 ;
 , marxiste-léniniste et pro-soviétique, actif de 1971 à 1980 ;
 Parti communiste d'Espagne (international), nom porté par le  de 1967 à 1975 ;
 , indépendantiste catalan, actif de 1975 à 1990 ;
 Parti communiste d'Espagne unifié, successeur du précédent, actif de 1980 à 1984 ;
 Parti communiste espagnol, prédécesseur du Parti communiste d'Espagne, actif de 1920 à 1921 ;
 Parti communiste espagnol (reconstitué), marxiste-léniniste et clandestin, fondé en 1975.
 Parti communiste ouvrier espagnol (1921), fondé en 1921 et prédécesseur du Parti communiste d'Espagne
 Parti communiste des peuples d'Espagne, fondé en 1984
 , fondé en 2019, comme scission du Parti communiste des peuples d'Espagne